Zuid-Koreaans curlingteam (mannen)
Zuid-Koreaans curlingteam (vrouwen)
Zuid-Koreaans curlingteam (gemengddubbel)
Zuid-Koreaans curlingteam (gemengd)